La Comarca de Còrdova (en castellà, Córdoba) és una comarca d'Andalusia que es correspon exactament amb el terme municipal de la ciutat de Còrdova.

Pedanies 
 Abolafia de la Torre
 Alameda del Obispo
 Alcolea
 Castillo de La Albaida
 Cerro Muriano
 El Higuerón
 El Tarajal
 Encinarejo de Còrdova
 Estación de Fernán Núñez
 La Balanzona
 Las Ermitas
 Las Quemadas
 Lope Amargo
 Los Arenales
 Los Cansinos
 Los Morales
 Majaneque
 Medina Azahara
 Ntra. Sra. de Linares
 Pedroches
 Pragdena
 Puente Viejo
 Santa Cruz
 Santa Rosa
 Santo Domingo
 Sta. Mª. de Trassierra
 Torres Cabrera
 Valchillón
 Villarrubia

Fronteres 
 Al Nord amb Valle del Guadiato.
 A l'Oest amb Valle Medio del Guadalquivir.
 Al Sud amb Campiña Sur de Córdoba i la Campiña de Baena.
 A l'Est amb Alto Guadalquivir.

Comarques d'Andalusia
Còrdova